Сегунда 2010/2011 () — 80-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 21 августа 2010 года и закончился 17 июня 2011 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

Источник: LFP Liga Adelante

Результаты

Бомбардиры 

2010/2011
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2010 году
Спорт в Испании в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011